Petitdemange ou Petit Demange ou Petitdemenge est un patronyme français fréquent dans l'est de la France, en Lorraine, et particulièrement dans le département des Vosges où il est né.

Patronyme

Petitdemange 

 Eugène-Auguste Petitdemange (1866-1963), général français ;
 Charles Petitdemange, dit Charles Prince (1872-1933), acteur, réalisateur et scénariste français
 François Petitdemange (1945-), karatéka français ;
 Jean-Claude Petitdemange (1948-), préfet et homme politique français du Bas-Rhin, du parti socialiste puis du MODEM ;
 Kenneth John Philip Petit DeMange, plus connu comme  (1964-), footballer irlandais ;
 Jean-Sébastien Petitdemange (1966-), homme de radio et de télévision française ;
 Carole Petitdemange, violoniste française du quatuor Ardeo ;
 François Petitdemange, journaliste français des radios publiques ;
 Mathieu Petitdemange (1987-) , joueur français de rugby à XV.

Petitdemenge 
 Paul Marie Hubert Petitdemenge, plus connu comme Paul Demange (1901-1983), acteur français.

Voir aussi

Articles connexes 
 le prénom et patronyme 
 le patronyme 
 le patronyme

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien